Signifikanz (lateinisch significare „bezeichnen“) steht für:

 die Wichtigkeit einer Sache oder einer Begebenheit; siehe Bedeutsamkeit
 in der Statistik die Aussagekraft von Daten; siehe Statistische Signifikanz
 in der Numerik  Anzahl der signifikanten Stellen einer Zahl

Siehe auch:

 Signifikant
 Signifikand
 Signifikat